Florescu ist der Familienname folgender Personen:

 Catalin Dorian Florescu (* 1967), Schweizer Schriftsteller
 George Florescu (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Ion Emanuel Florescu (1819–1893; auch Johann Emmanuel Florescu), rumänischer General und Politiker
 Iulian Florescu (1943–2012), rumänischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Mihail Florescu (1912–2000), rumänischer Politiker
 Radu Florescu (1925–2014), rumänischer Historiker und Autor
 Victor Florescu (* 1973), moldauischer Judoka